VII Первенство России среди клубов КФК прошло в 1998 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стал СКА (Ростов-на-Дону), второе место занял «Витязь» (Крымск), а третье ФК «Спартак-Чукотка» (Москва).

Дальний Восток 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 1 по 5 августа.

Сибирь 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 7 июня по 20 сентября.

Урал 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 30 мая по 29 сентября.

Поволжье 
 Итоговая таблица

Примечание.Команды «КАМАЗ-Чаллы»-д (Набережные Челны) (13:+2=2-9, 15-35) и «Химмаш» (Димитровград) (7:+1=4-2, 6-9) снялись с соревнований по ходу турнира. Результаты матчей с их участием аннулированы.

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 16 мая по 22 сентября.

Северо-Запад 
 Итоговая таблица

Матчи прошли с 9 мая по 3 октября.

Примечания.* ФК «Псков» («Псков»-2) начал играть со 2 круга, в матчах 1-го круга ему засчитаны поражения.** «Химик-Пограничник» и «Источник» снялись после первого круга, в матчах второго круга им были засчитаны технические поражения (0:3).За участие дисквалифицированных игроков аннулированы результаты матчей «Кондопога» — «Новгород» (2:1), «Новгород» — «Кондопога» (1:0), «Химик-ICN» — «Динамо»-д (0:0), «Новгороду» и «Химику» в них засчитаны технические поражения со счётом 0:3. Матч «Химик-ICN» — «Ладога» (1:0) прекращён на 78-й минуте после удара в лицо арбитра игроком «Ладоги», здесь также зафиксирован технический результат 3:0. Матч «Источник» — «Динамо»-д прерван после 1-го тайма, т.к. у «Источника» на поле осталось 7 игроков (результат — 3:0).

Черноземье 
 Итоговая таблица
Матчи прошли со 2 мая по 30 сентября.

Юг 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 24 апреля по 27 сентября.

Краснодарский край 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 4 апреля по 11 ноября.

Примечание.* Турнир в зоне «Краснодарский край» соответствовал нижеследующему уровню — чемпионату Краснодарского края.

МРО Центр

Москва

Группа 1 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 15 мая по 4 сентября.

Группа 2 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 15 мая по 7 сентября.

Финал (Москва) 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 8 по 18 сентября.

Примечание.*Учитывались результаты матчей между собой на предыдущем этапе в группах.

Московская область

Группа «А» 
 Итоговая таблица
Матчи прошли с 15 мая по 7 сентября.

Группа «Б» 
 Итоговая таблица

Финал (Центр) 
{| class="wikitable"
|-
!align="center"|М!!
|-
| align="center" style="background:#ace1af;" |1||style="background:#ace1af;" |Спартак-Чукотка (Москва) вышел в финальный турнир.
|-
|align="center"|2||Грасная горка-Витязь (Подольск)
|-
|colspan=2|Игры за 1 место в зоне Центр: Спартак-Чукотка (Москва) — Грасная горка-Витязь (Подольск) — 2:1, 2:1.
|}

 Финальный турнир 
Место проведения — Ростов-на-Дону, Азов (14-23 октября)

 Первый этап 

 Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

 Группа Б 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

 Финальный этап 
 Матч за 3-е место: Спартак-Чукотка (Москва) 3:1 Реформация (Абакан)
 Финал: СКА (Ростов-на-Дону)''' 1:0 Витязь (Крымск)

Примечания

Ссылки 
 КФК 1998 на Footballfacts.ru
 ЛФК (D2) 1998 на Footballfacts.ru
 КФК 1998 на РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ РОССИИ 

1998
Футбол в России в 1998 году